Charles Jenkins peut désigner :
 Charles Francis Jenkins (1867-1934), inventeur américain qui a été un pionnier dans les domaines du cinéma et de la télévision ;
 Charles Lamont « Charlie » Jenkins Sr. (1934-), athlète américain ;
 Charles Robert Jenkins (1940-2017), soldat américain ;
 Charles Jenkins (1964-), athlète américain ;
 Charles Jenkins (1989-), joueur de basket-ball américain.